Benefits of Thinking Out Loud — другий студійний альбом американської групи A Wilhelm Scream, випущений у 2001 році.

Треклист 
 «Hike — 0:37
 «It'll Happen to You» — 3:10
 «A Chapter of Accidents» — 2:40
 «The Big Fall» — 2:00
 «Catharsis for Dummies» — 2:43
 «Halcyon Days» — 2:07
 «Beautiful Girl Disease» — 1:00
 «Better Health Through Screaming in Tune» — 3:16
 «You Kiss Their Ass and They Shit on You» — 2:16
 «September 10th» — 2:19
 «You Make Me Feel Like I Need a Psychiatric Evaluation» — 0:47
 «Class of '97» — 1:47
 «Month of Sundays» — 4:10

Джерела 
 Benefits of Thinking Out Loud  last.fm
 Benefits of Thinking Out Loud  allmusic

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Музичні альбоми 2001